Fours (Gironde)
 Fours (Nièvre)
ook:
Fours-en-Vexin, Eure